Manche (aviação), um controle apropriado para pilotar aviões, embarcações e outros dirigíveis.
Departamento da Mancha (em francês Manche), um departamento da França localizado na região Baixa-Normandia.
Canal da Mancha, um braço de mar que é parte do oceano Atlântico e que separa a ilha da Grã-Bretanha do norte da França e une o mar do Norte ao Atlântico.